Живовлек, още живовляк (Plantago) е род едногодишни или многогодишни растения и по-рядко храсти от семейство Живовлекови (Plantaginaceae). Живовлекът е силно успокояващо и антисептично растение. Наложени листа извличат възпалени и гнойни рани. Листата му могат да се използват за салата. Съдържа фолиева киселина, необходима за организма.

Описание 
Листата му са прости, линейни, яйцевидни, при основата са в розетка. Цветовете са събрани в класовидни съцветия с прицветници. Чашелистчетата са керемидообразно подредени. Обикновено двете предни са различни от двете задни. Венчето е правилно, ципесто и срасналолистно. Кореновата система е брадата.

Местообитание 
Съществуват над 250 вида, предимно в умерените области. В България има около 15 вида. Един вид е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Допълнителни сведения 
Някои видове имат лечебни свойства и се използват в народната медицина.

Видове

Източници 

 
Защитени лечебни растения